

Astronomia 
 5609 Stroncone – asteroide della fascia principale
 Osservatorio astronomico Santa Lucia Stroncone – osservatorio astronomico nel comune di Stroncone in Umbria

Geografia 
 Stroncone – comune della provincia di Terni in Umbria

Persone 
 Antonio da Stroncone – religioso italiano dell'Ordine dei Frati minori
 Giovanni Vici da Stroncone – religioso italiano dell'Ordine dei Frati minori